Levallois puede referirse a:
Conceptos relacionados con la talla lítica:
Método Levallois
Lasca Levallois
Punta Levallois
Topónimos
Levallois-Perret, una ciudad francesa, de la periferia noroeste de París, cuyo nombre llevan dos equipos de fútbol y uno de baloncesto:
FC Levallois, desaparecido.
Levallois SC, actual.
Paris-Levallois Basket, equipo de la Pro A de baloncesto.
Dos estaciones del metro de París
Estación de Pont de Levallois-Bécon
Estación de Pereire-Levallois
Personajes
Nicolas Eugène Levallois (1816-1879), fundador de la ciudad citada.
Éric Levallois (1963), jinete francés.
Jules Levallois (1829-1903), escritor francés.
Joseph Jean Baptiste Jules Levallois geólogo francés (de la Lorena, 1799-1877).